Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1976.

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse 
Spiele der ersten Runde sind unbekannt.

Quellen 
 Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 17. bis 24. Mai 1976, verfügbar im Online-Archiv von abendblatt.de (kostenpflichtig)
 Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, 30. Jahrgang, Heft 12 (2. Juni-Ausgabe 1976)

Anmerkungen 

Tennisturnier in Hamburg
Tennisturnier 1976